Laguna Escondida puede referirse a:
Binacional
 Laguna Escondida (Campo de hielo patagónico sur), en el campo de hielo patagónico sur, compartida por Chile y Argentina;
 en Argentina
 Lago Escondido (lago de Tierra del Fuego), a veces llamado laguna Escondida, ubicado en Argentina;
en Bolivia
 Laguna Escondida (La Paz), una laguna en el departamento de La Paz en Bolivia;
en Chile
 Laguna Escondida (Atacama), un salar ubicado en la Región de Atacama en Chile, cuya cuenca (endorreica) se extiende hasta Argentina;
 Laguna Escondida (Lago Verde del río Figueroa), en la cuenca del río Palena;
 Laguna Escondida (Picacho), en la cuenca del río Cisnes de la Región de Aysén en Chile;
 Laguna Escondida (río Tranquilo), en la cuenca del lago Balmaceda de la Región de Magallanes, Chile;
 Laguna Escondida (río Grande de Tierra del Fuego), en la cuenca del río Grande de Tierra del Fuego, Chile.

Ver también 
 Lago Escondido
 Laguna Escondido (Tictoc), en la cuenca del río Tictoc, Región de Los Lagos, Chile;